Тамошайтис () — литовская фамилия. Её женские варианты Тамошайтене (; замужняя женщина) и Тамошайте (; девичья фамилия).

Известные носители 
 Тамошайтис, Антанас  (1906—2005) — литовский художник, график, мастер художественного текстиля. 
 Тамошайтис, Вилмантас (род. 1966) — литовский военный деятель, начальник Объединённого штаба Вооружённых сил Литвы.
 Тамошайтис, Изидорюс (1889—1943) — литовский философ, общественный деятель, работник периодической печати.